A 2019-es olasz Formula–4-bajnokság a sorozat hatodik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon május 4-én vette kezdetét a ACI Vallelunga Circuit versenypályán és az Autodromo Nazionale di Monza aszfaltcsíkján ért véget október 20-án. Az egyéni bajnokságot Dennis Hauger nyerte meg, míg a csapatoknál a Van Amersfoort Racing diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
Csak a szezon során elért legjobb 16 pozíció számított bele a bajnokságba. 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

További kategóriák

Csapatok

Megjegyzések:
 A lefújt futamot a szezon ötödik versenyhétvégéjén rendezték meg. Ezen a futamon csak azok vehettek részt, akik a harmadik versenyhétvégére beneveztek.
 Eredetileg Roman Staněk nyerte meg a versenyt, azonban utólag megbüntették, amiért a biztonsági autós fázis alatt előzött, így Joshua Dürksen örökötle meg a győzelmet.
 Eredetileg Niklas Krütten szerezte meg a pole-pozíciót, azonban utólag kizárták, így Lucas Alecco Roy örökölte meg az első rajtkockát.

Jegyzetek 

OlaszF419
19